Passler ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Passler (* 1961), italienischer Biathlet
 Ralf Passler (* 1984), italienischer Biathlet
 Rebecca Passler (* 2001), italienische Biathletin